Polish Open 1993 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 1993 z cyklu Polish Open rozgrywany w dniach 26 lipca–1 sierpnia 1993 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 50 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1993
1993 w polskim sporcie
1993 w tenisie ziemnym